C/2016 U1 (NEOWISE).
 C/2017 C1 (NEOWISE).
 C/2020 F3 (NEOWISE), visible à l'œil nu en 2020.

NEOWISE